Place de l'Étoile peut faire référence à différents lieux :
 la place Charles-de-Gaulle, à Paris, anciennement nommée place de l'Étoile ;
 la place de l'Étoile, à Beyrouth ;
 la place de l'Étoile, à Grenoble;
 la parc de l'Étoile, à Strasbourg, nommé jusqu'en 2004 place de l'Étoile ;
 la place de l'Étoile, à Luxembourg ;
 La Place de l'Étoile, un roman de Patrick Modiano, paru en 1968.